

Голландейл — місто, штат Міннесота
 Голландейл — місто, штат Міссісіпі
 Голландейл — селище, штат Вісконсин